Franciaország
Canet, település Franciaországban, Aude megyében
Canet, település Franciaországban, Hérault megyében
Canet-de-Salars, település Franciaországban, Aveyron megyében
Canet-en-Roussillon, város Franciaországban, Pyrénées-Orientales megyében

 Spanyolország
Canet de Mar, település Spanyolországban, Barcelona tartományban
Canet d’Adri, község Spanyolországban, Girona tartományban
Canet d’En Berenguer, település Spanyolországban, Valencia tartományban
Canet lo Roig, település Spanyolországban, Castellón tartományban